Éboué est un nom de famille qui peut désigner :

Patronyme 
Eugénie Éboué-Tell (1889-1972), femme politique française ; 
Félix Éboué (1884-1944), administrateur colonial et homme politique français ;
Charles Éboué, (1924-2013), résistant et pilote de ligne français, fils de Félix Éboué et d'Eugénie Éboué-Tell ;
André-Joël Eboué (né en 1974), footballeur camerounais ;
Fabrice Éboué (né en 1977), humoriste français ;
Emmanuel Eboué (né en 1983), footballeur ivoirien ;

Toponyme 
 la place Félix-Éboué, anciennement place Daumesnil, à Paris.
 Eboué, localité du département d'Aboisso en Côte d'Ivoire.

Liens externes 
 

Homonymie de patronyme